Orașul Roma a fost supus jafului în câteva rânduri. Cele mai faimoase episoade au fost:

Bătălia de la Allia (387 î.Hr.) – Roma este prădată de către gali după bătălia de la Allia
Prădarea Romei (410) – Roma este prădată de către Alaric, regele vizigoților
Prădarea Romei (455) – Roma este prădată de către Genseric, regele vandalilor
Prădarea Romei (546) – Roma este prădată și depopulată de către Totila, regele ostrogoților, în timpul Războiului goților, dintre ostrogoți și bizantini
Prădarea Romei (846) – Arabii atacă Roma și pradă Bazilica Sfântul Petru din Roma, cu toate că zidurile Romei reușesc să conducă la evitarea jefuirii orașului propriu-zis
Prădarea Romei (1084) – Roma este prădată de către normanzii conduși de Robert Guiscard
Prădarea Romei (1527) – Roma este prădată de către trupele răzvrătite ale împăratului Carol Quintul

Istoria Romei antice
Istoria Romei
Statul papal
Jafuri